Strongyle (griechisch Στρογγύλη „die Runde“) bezeichnete in der Antike mehrere Inseln:

 die Vulkaninsel Stromboli
 die Insel Santorin
 eine kleine Insel vor der Küste von Lykien, heute Strongyli (Megisti)
 als ursprünglicher Name die Insel Naxos

Strongyle bezeichnet aber auch ein untergegangenes Bistum.